Sokownin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Maxim Nikolajewitsch Sokownin (* 1975), russischer Biathlet
 Nikita Fjodorowitsch Sokownin († 1770), russischer General
 Viktor Alexandrowitsch Sokownin (1886–1937), russischer Opernsänger